Valdevimbre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdevimbre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Valdevimbre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar